Ronald Lensenbrink (conocido como "Weasel" o "Comadreja") es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid. Apareció única y exclusivamente en el videojuego Metal Gear: Ghost Babel de Gameboy Color.

Historia 
Ronald es un soldado de fortuna. Muchos dicen que está al mismo nivel que el legendario Solid Snake. Se le conoce con el apodo de "Weasel" (comadreja) porque no es un hombre del que se pueda uno fiar.

Ronald se encarga de apoyar a Solid Snake mediante Codec, informándole de las armas y dispositivos acoplados en el Metal Gear que se esconde en la fortaleza Galuade.

Personajes de Metal Gear